Овај чланак садржи податке о кошаркашима који су играли у сениорском тиму Црвене звезде, а у неком тренутку своје каријере су се опробали и у НБА лиги.

Списак 
''Стање на дан 16. јун 2022.

Тренутни статус играча:

Занимљивости 
 Укупно шеснаест НБА играча у Звезди је освојило бар један трофеј. Чарлс Џенкинс је једини подигао чак седам трофеја у црвено-белом дресу.
 Нејт Волтерс, Демаркус Нелсон, Чарлс Џенкинс су једини НБА играчи америчког порекла који су у Црвеној звезди провели више од једне сезоне.
 Из редова Црвене звезде на НБА драфту су изабрана четири играча: Игор Ракочевић (2000, 51. пик), Тадија Драгићевић (2008, 53. пик), Немања Бјелица (2010, 35. пик) и Лука Митровић (2015, 60. пик). Ипак, прилику да заиграју у НБА лиги добили су само Ракочевић и Бјелица.
 Титуле првака НБА лиге освајали су Предраг Стојаковић (2011. са Далас мавериксима), Адам Морисон (2009. и 2010. са Лос Анђелес лејкерсима), Огњен Кузмић (2015. са Голден Стејт вориорсима), Џордан Лојд (2019. са Торонто репторсима) и Немања Бјелица (2021/22. са Голден Стејт вориорсима).
 У идеални тим НБА лиге изабран је само Предраг Стојаковић (сез. 2003/04, II постава). 
 У идеални тим новајлија НБА лиге бирани су Владе Дивац (сез. 1989/90, I постава), Владимир Радмановић (сез. 2001/02, II постава), Адам Морисон (сез. 2006/07, II постава) и Маркус Вилијамс (сез. 2006/07, II постава).
 Предраг Стојаковић је два пута био победник НБА такмичења у шутирању тројки (2002. и 2003. године).
 Предраг Стојаковић је у сезони 2003/04. са просеком од 24,2 поена по мечу био други најбољи стрелац НБА лиге.
 На НБА ол-стар мечу учествовали су Предраг Стојаковић (2002, 2003. и 2004. год) и Владе Дивац (2001. год).
 Сакраменто кингси су повукли из употребе дресове са бројевима 16 и 21 у част Предрага Стојаковића и Владе Дивца.
 Најдужи стаж у НБА лиги од српских кошаркаша имао је Владе Дивац. Он је везао 16 сезона у периоду од 1989. до 2005. године, а једину паузу направио је 1999. током НБА локаута, када је и одиграо своје једине две утакмице у дресу Црвене звезде.

Види још 
 Српски кошаркаши у НБА
 Српски кошаркаши на НБА драфту

Спољашње везе 

 www.basketball-reference.com 

Кошаркаши Црвене звезде
НБА играчи